Юрій Анатолійович Вдовиченко — тренер.
українські тренери